Saint-Servais kan syfta på:
 Saint-Servais, Côtes-d'Armor
 Saint-Servais, Finistère